Caurel puede referirse a:

Sierra del Caurel, cordillera de la provincia de Lugo.

Caurel, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Caurel, comuna francesa situada en Marne.